peut désigner :
 Georges Baconnet (1892-1961), acteur français ;
 Marc Baconnet (1936), écrivain français ;
 Marie-Hélène Baconnet, écrivaine, productrice et réalisatrice française ; 
 La gare des Baconnets, à Antony.